AMBA (Association of MBAs) — международная организация, основана в 1967 г., занимающаяся аккредитацией бизнес школ и программ MBA (Магистр делового администрирования), аналогично американской AACSB и европейской EQUIS (см. Тройная аккредитация).

 расположена в Великобритании (Лондон)
 специализируется на программах MBA
 аккредитует на соответствие собственным стандартам
 период аккредитации может быть пять, три или один год
 также аккредитует академические степени Доктор делового администрирования (ДДА) и Магистр менеджмента.

Декан бизнес-школ Плеханова, Лариса Карташова, является членом Совета по аккредитации AMBA. Нынешний президент АМВА, сэр Пол Джадж, основатель бизнес-школы Кембридж Джадж в Университете Кембриджа.

Список аккредитованных школ

230 бизнес-школ в 46 странах мира были аккредитованы до сих пор (сентябрь 2015 г.), в том числе двенадцать в России, две на Украине и одна в Казахстане:
Алматы Менеджмент Университет
 Высшая школа бизнеса Государственного университета управления
 Высшая школа бизнеса КФУ
 Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС при Президенте РФ
Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС при Президенте РФ
 Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета
 Высшая школа международного бизнеса
 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС
Международная школа бизнеса Синергия
 Московская высшая школа социальных и экономических наук (Кингстон MBA)
 Международный институт менеджмента ЛИНК
 ИМИСП – Санкт-Петербургский международный институт менеджмента
 Международный институт менеджмента (МИМ-Киев) 
 Международный институт бизнеса МИБ-Украина

Внешние ссылки (EN) 

 Association of MBAs
 Список аккредитованных AMBA бизнес школ (для просмотра нажмите «Search»)

См. также 
 MBA
 AACSB
 EQUIS
 НАСДОБР

Аналогичные организации 
 Самые крупные мировые ассоциации MBA

Экономическое образование